Valois steht für:

 Valois, eine Landschaft in Nordfrankreich

französische Adelsgeschlechter:
 Haus Valois, ein französisches Königshaus
 Haus Burgund, moderne Bezeichnung für die Nebenlinie des Hauses Valois, das im 14./15. Jahrhundert in Burgund und dessen Nebenländern herrschte
 Haus Valois-Angoulême, eine Nebenlinie des Hauses Valois und des Hauses Valois-Orléans
 Haus Valois-Orléans, eine Nebenlinie des Hauses Valois

Personen:
 Antoine Valois-Fortier (* 1990), kanadischer Judoka
 Arnaud Valois (* 1984), französischer Filmschauspieler
 Charles-Omer Valois (1924–2013), kanadischer Altbischof von Saint-Jérôme
 Georges Valois (1878–1945), französischer Journalist und Politiker
 Henri Valois (1603–1676), französischer Philologe und Historiker
 Jeanne de Valois (1294–1352), französische Zisterzienserin und Ehefrau von Wilhelm III. (Holland)
 Jeanne de Valois (1464–1505), französische Herzogin, Königin und Äbtissin
 Ninette de Valois (1898–2001), irische Balletttänzerin
 Paul Valois († 2014), britischer Schachkomponist
 Valérie Valois (* 1969), kanadische Schauspielerin
 Victor Valois (1841–1924), deutscher Vizeadmiral

Siehe auch:
 Valesius
 Vallois